Slipstenstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Slipstenstjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (5,22 ha)
Slipstenstjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (3,3 ha)
Slipstenstjärnen, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (7,82 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn